Andy Grammer – cantautore statunitense
 Kelsey Grammer – attore, doppiatore, sceneggiatore e regista statunitense
 Spencer Grammer – attrice e doppiatrice statunitense